Poienari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Poienari (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț

 Poienari (Poienarii de Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Poienari (Corbeni), Dorf im Kreis Argeș
 Poienari (Poienarii de Muscel), Dorf im Kreis Argeș
 Poienari (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Poienari (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Poienari (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Poienari (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Burg Poienari, alternative Schreibweise der Höhenburg Poenari